Eichfeldgraben ist ein Gewässername:

 Eichfeldgraben (Krettenbach), rechter Zufluss des Krettenbachs (zur Rechenberger Rot) in Krettenbach, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eichfeldgraben (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (zur Wörnitz bei Munningen) vor Hausen, Gemeinde Fremdingen, beide Orte im Landkreis Donau-Ries, Bayern